

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe 
 Kaniów – przysiółek wsi Janówek w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski
 Kaniów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin
 Kaniów – przysiółek wsi Bachowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice
 Kaniów – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Popielów
 Kaniów – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Bestwina
 Kaniów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk

Inne 
 Kaniów – gromada z siedzibą we wsi Kaniów
 Kaniów – miasto na Ukrainie nad Dnieprem, w obwodzie czerkaskim